Hans Schenk (econoom)
 Hans Schenk (atleet)
 Hans Schenk (zwemmer)